

Фамилия 
Бальфур () — шотландская фамилия:
 Бальфур, Артур (1848—1930) — британский государственный деятель, от чьей фамилии образован ряд топонимов.
 Бальфур, Грант (род. 1977) — австралийский бейсболист.
 Бальфур, Давид (1903—1989) — католический священник и монах, богослов, дипломат.
 Бальфур, Джон Хаттон (1808—1884) — шотландский ботаник.
 Бальфур, Исаак Бейли (1853—1922) — шотландский ботаник, сын Джона Хаттона Бальфура.
 Бальфур, Нил (род. 1944) — британский политик, член Европарламента.
 Бальфур, Патрик, 3-й барон Кинросс (1904—1976) — шотландский историк-востоковед.
 Бальфур, Фрэнсис Мейтленд (1851—1882) — английский зоолог и эмбриолог.
 Бальфур, Эрик (род. 1977) — американский актёр.
 Бальфур, Эрл (1933—2018) — канадский хоккеист, левый нападающий.

Топоним 
 Бальфур — город в ЮАР.

Примечания